Домница може да се отнася за:

 Домница (дух), покровител на домашното огнище в славянската митология;
 Домница (Одеска област), село в Одеска област, Украйна;
 Домница (Черниговска област), посьолок в Черниговска област, Украйна;